Marber steht für:
 Marmor, Bezeichnung für verschiedene Gesteinsarten.

Marber ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Marber (* 1961), deutscher Dramaturg
 Patrick Marber (* 1964), englischer Autor, Komiker, Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor